Stoned and Dethroned — пятый студийный альбом шотландской рок-группы The Jesus and Mary Chain, изданный в 1994 году.

Об альбоме 
Вернувшись с гастролей в поддержку Honey’s Dead группа приступила к записи Stoned and Dethroned в 1993 году с намерением сделать акустический альбом. Впервые со времени первого альбома Psychocandy в записи приняло участие четыре человека — к братьям Рейд присоединились ударник Стив Монти и басист Бен Лури. В качестве гостя на Stoned and Dethroned появился ирландский музыкант, участник групп The Pogues и The Popes Шейн МакГован, записавший вокал в песне «God Help Me». Ещё один гость — Хоуп Сандовал из Mazzy Star, спевшая вместе с Джимом Рейдом «Sometimes Always», выпущенную синглом в июле 1994 года. Stoned and Dethroned — последний студийный альбом The Jesus and Mary Chain, изданный лейблом Blanco y Negro Records, шестой альбом Munki выпустит сиэтлский Sub Pop.

Список композиций

Участники записи 
 Джим Рейд — вокал, гитара, бас-гитара
 Уильям Рейд — вокал, гитара
 Бен Лури — бас-гитара, гитара, губная гармоника, орган
 Стив Монти — барабаны, перкуссия

Ссылки 
 Stoned and Dethroned на сайте Discogs

Альбомы The Jesus and Mary Chain
Альбомы Blanco y Negro Records